Pröbstl oder Proebstl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pröbstl (1872–1957), bayerischer Landtagsabgeordneter
 Balthasar Pröbstl (1830–1895), deutscher Orgelbauer
 Joseph Pröbstl (1798–1866), deutscher Orgelbauer
 Max Proebstl (1913–1979), deutscher Opern- und Oratoriensänger
 Michael Pröbstl (1678–1743), deutscher Baumeister in München
sowie
 Alfons Proebstl, eine fiktive Figur, gespielt von Percy Hoven

Siehe auch:
 Proebst